Бюль:

Топоним 
 Бюль — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг
 Бюль — коммуна во Франции, департамент Верхний Рейн
 Бюль — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн
 Бюль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн
 Бюль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Фрибур

Персоналии 
 Бюль, Вальтер Л. (1934—2007) — немецкий социолог

Также 
 Бюль — швейцарский футбольный клуб из города Бюль

См. также 
 Бюльбюль (значения)